

Persone 

 Mancini – cognome italiano

Altro 
 Mancini – nobile famiglia romana
 Biblioteca Mancini – biblioteca pubblica nella città di Ariano Irpino
 Palazzo Mancini – edificio storico di Roma